"Lambro" pode ser:
 Salerano sul Lambro, comuna lombarda da província de Lodi
 Cerro al Lambro, comuna lombarda da província de Milão
 Vedano al Lambro, comuna lombarda da província de Monza e Brianza
 San Zenone al Lambro, comuna lombarda da província de Milão
 Ponte Lambro, comuna lombarda da província de Como
 San Colombano al Lambro, comuna lombarda da província de Milão

Desambiguações de topônimos